Elvenes  hat mehrere Bedeutungen:

Elvenes ist der Name von mehreren Ortschaften in Norwegen:
 Elvenes (Alta), norwegischer Ort in der Kommune Alta im Fylke Troms og Finnmark
 Elvenes (Nordland), norwegischer Ort in der Kommune Øksnes im Fylke Nordland 
 Elvenes (Salangen), norwegischer Ort in der Kommune Salangen im Fylke Troms og Finnmark
 Elvenes (Sør-Varanger), norwegischer Ort in der Kommune Sør-Varanger im Fylke Troms og Finnmark
 Elvenes (Gratangen), norwegischer Ort in der Kommune Gratangen im Fylke Troms og Finnmark

Elvenes ist der Familienname folgender Personen:
 Bjørn Elvenes (1944–1988), norwegischer Eishockeyspieler
 Hroar Elvenes (1932–2014), norwegischer Eisschnellläufer
 Hårek Elvenes (* 1959), norwegischer Politiker
 Lucas Elvenes (* 1999), schwedischer Eishockeyspieler
 Melinda Elvenes (* 1988), norwegisches Model
 Roger Elvenes (* 1968), schwedischer Eishockeyspieler
 Stefan Elvenes (* 1970), schwedischer Eishockeyspieler
 Tord Elvenes (* 1974), schwedischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Flughafen Elvenes (Elvenes flyplass) Flughafen in der Kommune Salangen im Fylke Troms
 Elvenes Brücke (Elvenes bru), Brücke über den Fluss Pasvikelva in Elvenes in der Kommune Sør-Varanger im Fylke Troms og Finnmark
 Elvenes Kapelle (Elvenes kapell), Kirche in Elvenes in der Kommune Salangen im Fylke Troms